PSN:
 PlayStation Network – darmowa usługa sieciowa umożliwiająca grę różnych graczy przez sieć 
 parytet siły nabywczej